Кан-Ак (дословно Желтый Пекари) (правил в 458 — ок. 485) — семнадцатый правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.

Биография 

Кан-Ак взошёл на престол Мутуля в 458 году и наследовал Сиях-Чан-Кавилю II.

Во времена его правления была поставлена тикальская Стела 13.

Кан-Аку наследовал Чак-Ток-Ичак ІІI.

См. также 
 Список правителей Тикаля
 Мутульское царство
 Тикаль

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Правители Тикаля
Правители Америки V века